Cepelos (Amarante), een plaats in de Portugese plaats Amarante
 Cepelos (Vale de Cambra), een plaats in de Portugese plaats Vale de Cambra